Ostrovski u Ostrovsky es un apellido que puede referirse a:
 Aleksandr Ostrovski, dramaturgo ruso.
 Arkadi Ostrovski (1914–1967), compositor soviético.
 Baruch Ostrovsky (1890–1960), militar israelí.
 Erika Ostrovsky, escritora estadounidense.
 Grigory Ostrovski, pintor ruso.
 Mijaíl Ostrovski (1827–1901), político ruso.
 Nikolái Ostrovski (1904–1936), escritor soviético.
 Victor Ostrovsky (n. 1949), escritor y militar israelí nacido en Canadá.

Toponimia

 Plaza de Ostrovski